Duran Çetin (født 1964 i Konya) er en forfatter af tyrkisk afstamning.

Bibliografi 
Tyrkisk
 Bir Kucak Sevgi,Beka Yayınları, İstanbul, 2000,
 Güller Solmasın, Beka Yayınları, İstanbul, 2000,
 Kırmızı Kardelenler, Beka Yayınları, İstanbul, 2003, 
 Sana Bir Müjdem Var, Beka Yayınları, İstanbul, 2006,
 Gözlerdeki Mutluluk, Beka Yayınları, İstanbul, 2007,
 Minik Göl, Koski Yay, Konya, 2009,
 Büyük Ödül, Beka Yayınları, İstanbul, 2009,
 Balkondaki Adam, Beka Yayınları, İstanbul, 2009,
 Kül Yığını, Beka Yayınları, İstanbul, 2010,
 Bir Adım Ötesi, Beka Yayınları, İstanbul,2002, 
 Yolun Sonu, Beka Yayınları, İstanbul, 2004, 
 Portakal Kızım, Beka Yayınları, İstanbul, 2005, 
 Toprak Gönüllüler, Beka Yayınları, İstanbul, 2008, 
 Portakal Kızım Sadece Ben, Beka Yayınları, İstanbul, 2010,
 Gökkuşağı Yolculuğu, Gonca Yayınları, İstanbul, 2010,

Eksterne henvisninger 
 Duran Çetins hjemmeside  

Skønlitterære forfattere fra Tyrkiet
Personer fra Konya